Ford kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew James Ford (*1967) botaniker
 Linda S. Ford Herpetolog
 Neridah Clifton Ford (1926-2006) botanist

Robotskapade auktorsförkortningar